Термин «котело́к» может иметь несколько значений:
 Армейский котелок;
 Маленький котёл;
 Котелок (головной убор);
 Котелок компаса.

См. также 
 Котелки